Sandøya, Sandøy eller Sandø er navnet på mange øer i Norge, og kan henvise til:

 Nordre Sandøy – i Hvaler kommune i Østfold
 Søndre Sandøy – i Hvaler kommune i Østfold
 Sandøya (Randsfjorden) – i Randsfjorden i Oppland
 Sandøya (Gran) – i Gran kommune i Oppland
 Sandø eller Sandøy – ø i Færder kommune i Vestfold
 Sandøya (Porsgrunn) – i Porsgrunn kommune i Telemark
 Sandøya (Tvedestrand) – i Tvedestrand kommune i Aust-Agder
 Sandøya (Farsund) – i Farsund kommune i Vest-Agder
 Sandøya (Lyngdal) – i Lyngdal kommune i Vest-Agder
 Sandøya (Flora) – i Flora kommune i Sogn og Fjordane
 Sandøya (Sandøy) – i Sandøy kommune i Møre og Romsdal
 Sandøyna (Sandøya) – i Gulen kommune i Sogn og Fjordane
 Sandøya (Roan) – i Roan kommune i Sør-Trøndelag
 Sandøya (Nærøy) – i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag
 Sandøya (Vikna) – i Vikna kommune i Nord-Trøndelag
 Sandøya (Bodø) – i Bodø kommune i Nordland
 Sandøya (Brønnøy) – i Brønnøy kommune i Nordland
 Sandøya (Flakstad) – i Flakstad kommune i Nordland
 Sandøya (Hadsel) – i Hadsel kommune i Nordland
 Sandøya (Lødingen) – i Lødingen kommune i Nordland
 Sandøya (Vågan) – i Vågan kommune i Nordland
 Sandøya (Vestvågøy) – i Vestvågøy kommune i Nordland
 Sandøya (Rødøy) – i Rødøy kommune i Nordland
 Sandøya (Røst) – i Røst kommune i Nordland
 Sandøya (Steigen) – i Steigen kommune i Nordland
 Sandøya (Vega) – i Vega kommune i Nordland
 Sandøya (Tromsø) – i Tromsø kommune i Troms
 Sandøya (Hammerfest) – i Hammerfest kommune i Finnmark

Se også 
 Sandøy – kommune i Møre og Romsdal
 Sandoy – ø på Færøerne